Липовское — название нескольких географических объектов.

Россия

Населённые пункты 
 Липовское — село в Режевском районе Свердловской области.
 Липовское — село в Туринском районе Свердловской области.

Озёра 
 Липовское — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.
 Липовское — озеро в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Украина 
 Липовское — село в Роменском районе Сумской области.

См. также 
 Липовское сельское поселение
 Липовская
 Липовский